Эрнё Фодор (; , Чабди, ныне медье Фейер — , ) — венгерский музыкальный педагог.

Получил музыкальное образование как пианист, ученик Арпада Сенди. Выступал в дуэте с виолончелистом Арнольдом Фёльдеши, сопровождал в гастрольном турне по Европе певца Джулио Перотти. В 1903 г. вернулся в Будапешт и основал музыкальную школу на улице Андраши. В первый год занятий в ней преподавали 11 учителей и занимались 160 воспитанников. Школа Фодора ставила своей целью подготовку юных музыкантов для поступления в Будапештскую академию музыки. В разные годы в школе Фодора преподавали такие заметные музыканты, как Лео Вайнер, Имре Вальдбауэр, Альберт Шиклош, Шандор Ковач.

Школа Фодора прекратила своё существование с его смертью, но в 1947 г. была воссоздана его вдовой при участии его учеников и существует по сей день. В 1986 году ей было присвоено имя Аладара Тота.

Ссылки 
 Tóth Aladár Zeneiskola: Iskolánk története 

Музыкальные педагоги Венгрии